Гзо́вська:

 Гзовська Ольга Володимирівна (1883, Москва — 1962, Ленінград) — російська актриса театру та кіно.
 Гзовська Тетяна Миколаївна (1901, Москва — 1993, Берлін) — балерина, балетмейстер, педагог, театральний діяч.

Прізвища